Prva slovenska nogometna liga 2017/2018  (oficjalnie znana jako Prva liga Telekom Slovenije ze względu na sponsoring)
była 27. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Słowenii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 15 lipca 2017 do 27 maja 2018 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva slovenska nogometna liga. 
Obrońcą tytułu była drużyna Maribor.
Mistrzostwo po raz drugi w historii zdobyła drużyna Olimpija Lublana.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o 1. SNL 
Triglav Kranj wygrał 6:3 mecz z Drava Ptuj drugą drużyną 2. SNL o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 1. SNL 2017/2018 - rsssf
 1. SNL 2017/2018 - kicker.de
 Statistika - 1. Slovenska Nogometna Liga 17/18

Linki zewnętrzne 
 NZS – Strona Słoweńskiego Związek Piłki Nożnej 
 Prva liga

2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2017 w Słowenii
2018 w Słowenii